NGC 5062-1
NGC 5062-2